Hagenbecks Tierpark (Hamburg), de dierentuin van Hamburg
Hagenbecks Tierpark (metrostation), een station van de Hamburgse metro